Перне́ль Карро́н (; род. 20 августа 1986) — французская фигуристка, выступавшая в танцах на льду. В паре с Ллойдом Джонсом становилась чемпионкой Франции (2010), бронзовым призёром Гран-при Китая (2011) и участницей Олимпийских игр (2014). По состоянию на март 2012 года занимали восьмое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Начала заниматься фигурным катанием в шесть лет. Её первым партнёром по танцам на льду был Эдуар Дезюттер, с которым выступала на юниорском уровне. В 2005 году образовала танцевальный дуэт с Матьё Жосом. За четыре совместных сезона они стали серебряными призёрами чемпионата Франции, бронзовыми призёрами Гран-при Канады и Универсиады. Затем встала в пару с Ллойдом Джонсом, с которым выступала до 2014 года, после чего завершила соревновательную карьеру.

Карьера 
Первым партнёром фигуристки был Эдуар Дезюттер, с которым она дважды выигрывала чемпионат Франции среди новисов. После восьми совместных сезонов пара распалась, и Пернель встала в пару с Матьё Жосом. С ним она становилась бронзовым и серебряным призёром чемпионата Франции. По завершении сезона 2008/2009, в котором пара выиграла Мемориал Карла Шефера и стала шестой на чемпионате Европы, спортсмены приняли решение продолжать карьеру с другими партнёрами.

В 2009 году Каррон встала в пару с британским фигуристом Ллойдом Джонсом. Пара решила выступать за Францию. Долгое время они  тренировались в Лионе под руководством Мюриель Буше-Зазуи и Романа Хагенауэра. В первый совместный сезон, в отсутствие лидеров сборной, пара стала чемпионами Франции и вошла в состав сборной на чемпионат Европы, где фигуристы заняли двенадцатое место.

По окончании сезона 2010/2011 они сменили тренеров и уехали в США к олимпийским чемпионам 1980 года Наталье Линичук и Геннадию Карпоносову. В декабре 2013 года Каррон и Джонс стали победителями Универсиады, проходившей в Италии. После Олимпиады в Сочи они завершили соревновательную карьеру и начали выступать в ледовых шоу.

Программы

Результаты

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Фигуристы Франции
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Универсиады
Чемпионы Франции по фигурному катанию